Denumirea de Kameneak se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kameneak, un sat în comuna Ruen, regiunea Burgas;
 Kameneak, un sat în comuna Hitrino, regiunea Șumen.